Andromeda (gr. Andromede) – w mitologii greckiej królewna etiopska, córka Cefeusza
 Andromeda – gwiazdozbiór nieba północnego
 Andromeda (Galaktyka Andromedy) – galaktyka M31
 Andromeda – imię żeńskie
 Andromeda (modrzewnica) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych
 Andromeda – dramat Pierre’a Corneille’a wystawiony w sezonie 1649/1650
 Andromeda – opera włoskiego kompozytora barokowego, Claudia Monteverdiego
 Andromeda – polski jacht żaglowy
 Andromeda – serial telewizyjny science-fiction
 Andromeda – brytyjska grupa muzyczna
 Andromeda – szwedzka grupa muzyczna
 Andromeda – przeglądarka internetowa
 Andromeda – singel Donatana i Edyty Górniak
 Andromeda – singel Elodie

Zobacz też 

 Andromeda Tonks – fikcyjna postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze
 HMS „Andromeda” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Andromeda” (AKA-15) – amerykański okręt transportowy typu Andromeda
 „Andromède” – nazwa francuskich okrętów
 Perseusz i Andromeda – obraz P.P. Rubensa
 Tajemnica Andromedy (ang. The Andromeda Strain) – amerykański film w reżyserii Roberta Wise’a
 Uwolnienie Andromedy przez Perseusza – grupa rzeźbiarska J. Pfuhla